Letnie Igrzyska Osób Niesłyszących 2009 odbyły się w dniach 5-15 września w tajwańskim Tajpej. W zawodach rywalizowało około 4000 zawodników, którzy mają wadę słuchu. Podczas igrzysk rozegrano 186 konkurencji w 20 dyscyplinach.

Tajpej pokonało w walce o organizację igrzysk Ateny.

Sporty

Program

Obiekty 

 Stadion Miejski w Tajpej – lekkoatletyka, piłka nożna
 Northern Coast Highway – maraton 
 Taipei Gymnasium – badminton, koszykówka
 Pacific Green Bay – siatkówka plażowa
 Xinqiaofu Bowling Center – kręglarstwo
 Northern Coast Highway – kolarstwo
 Taipei City Hall Plaza – kolarstwo
 Yingfeng Riverside Sport Park – piłka nożna
 Chenggong Senior High School – piłka ręczna
 Taiwan Police College – judo
 Nangang Sports Center – karate
 Yangmingshan National Park – bieg na orientację
 Gongxi Shooting Range – strzelectwo
 Hsinchu County Swimming Plaza – pływanie
 Taipei Arena – tenis stołowy
 National Taipei University of Education – taekwondo
 Rainbow Riverside Sport Park – tenis
 Państwowy Uniwersytet Tajwański – siatkówka
 Xinzhuang Stadium – siatkówka
 Hsinchu County Swimming Plaza – piłka wodna
 Chinese Culture University – zapasy

Symbole

Maskotki 
Maskotkami igrzysk były dwie żabki o imionach Peace i Love.

Hasło 
Hasłem zawodów było 無聲的力量 co znaczy po polsku Siła jest we mnie.

Piosenka/Hymn 
Oficjalną piosenką igrzysk było Dreams You Can Hear (po chińsku 聽得見的夢想)

Polska na XXI Letnich Igrzyskach Osób Niesłyszących

Państwa uczestniczące

Tabela medalowa

Medaliści

Badminton 
Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Bieg na orientację 
Mężczyźni

Kobiety

Judo 
Mężczyźni

Kobiety

Karate 
Mężczyźni

Kobiety

Kolarstwo 
Mężczyźni

Kobiety

Koszykówka

Kręglarstwo 
Mężczyźni

Kobiety

Lekkoatletyka 
Mężczyźni

Kobiety

Piłka nożna

Piłka ręczna

Piłka wodna

Pływanie 
Mężczyźni

Kobiety

Siatkówka

Siatkówka plażowa 
Mężczyźni

Kobiety

Strzelectwo 
Mężczyźni

Kobiety

Taekwondo 
Mężczyźni

Kobiety

Tenis 
Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tenis stołowy 
Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Zapasy 
Styl klasyczny mężczyzn

Styl wolny mężczyzn

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Letnich Igrzysk Osób Niesłyszących 2009

2009 w sporcie
Sport w Tajpej